Buchel steht für:
 Büchel, Kölner Patrizierfamilie mit variierender Namensschreibweise, u. a. „van dem Buchel“, siehe Büchel (Familie)
 die Buchecker als gemeine Figur in der Heraldik, siehe Buchel (Heraldik)

Buchel ist der Familienname folgender Personen:
 Aernout van Buchel (1565–1641), niederländischer Humanist, Jurist, Antiquar, Genealoge und Heraldiker, siehe Arnoldus Buchelius

Siehe auch
 Büchel (Begriffsklärung)